Николай Васильевич Струнников (, село Скнятино — 12 января 1940, Москва) — российский конькобежец.

Чемпион мира и Европы 1910, 1911, чемпион России 1908—1910, рекордсмен мира (1911 — 5000 м) и неоднократный рекордсмен России (1909—1911) по конькобежному спорту. Чемпион России 1909 по велоспорту. Выступал за Москву.

Один из учредителей Московского кружка конькобежцев и велосипедистов — любителей (устав утверждён министром внутренних дел 20 мая 1911 года), который организовал Всероссийские чемпионаты по велоспорту 1912—1914 годов и одним из первых в России стал уделять внимание развитию мотоспорта.

Биография 
Родился в крестьянской семье. Увлекался спортом: летом — езда на велосипеде и мотоцикле, зимой — бег на коньках и хоккей; тренировался ежедневно.

Первых значительных спортивных успехов добился в 1906 году, уступив на чемпионате России только Николаю Седову, на следующий год повторил это достижения. В 1908 году, после ухода Седова из большого спорта впервые стал чемпионом России.

1910 год 
В 1910 году Струнников стал первым российским чемпионом мира и Европы по конькобежному спорту.

Чемпионат Европы, проходивший в Выборге, стал для Струнникова первым международным соревнованием. После первого дня Струнников незначительно опережал своего главного конкурента действующего чемпиона мира и Европы норвежца Оскара Матисена; во второй же день в борьбу вмешалась погода. Из воспоминаний Струнникова: «В Выборге шёл дождь. Дорожка превратилась в кисель. Вставая на старт 1500 метров в паре с Матисеном, я про себя решил: „Всем проиграю, а тебе, голубчик, ни за что“». Из воспоминаний Матисена: «Маленький, в чёрном, обтягивающем мускулистое тело свитере, русский из Москвы справился с покрытым водой льдом лучше, чем кто-либо из нас, и стал чемпионом Европы».

На чемпионате мира в Гельсингфорсе борьба была более упорной: на первых трёх дистанциях Матисен опередил Струнникова, но на заключительной — 10 000 м (своей самой слабой дистанции) — занял только 6-е место и по сумме мест отстал от Струнникова.

1911 год 
4 февраля 1911 года Струнников выступил вне конкурса на матче Норвегии — Швеции в Кристиании (ныне Осло) на дистанции 5000 м. Целью было побитие мирового рекорда: этот рекорд — 8.37,6 — был установлен в 1894 году голландцем Яапом Эденом (тогда он превысил предыдущий рекорд на полминуты), после чего к этому результату никто не смог даже приблизиться; уже звучали предложения его аннулировать. Струнников побил рекорд, показав результат 8.37,2 (продержался до 1914 года, когда его побил Матисен). Однако Международный союз конькобежцев отказался утвердить результат в качестве официального мирового рекорда из-за того, что Струнников бежал вне конкурса (рекорд был утверждён только в 1967 году).

Журнал «Всемирный спорт и здоровье» (издавался в 1910—1911) писал по этому поводу:

Феноменальный русский, — как называют теперь Струнникова, — в беге на 5000 метров показал такой размах, такие гигантские шаги и красоту движений, что толпа замерла. А когда он грациозно, словно ласточка, облетел 13 кругов и побил стоявший незыблемо в течение 16 лет мировой рекорд, — энтузиазм зрителей был неописуем.

Тысячная публика прорвалась сквозь барьер, ринулась лавой на каток, и через мгновение Струнникова подняли высоко над головами. Громовое «ура!», клики и восторги толпы сопровождали победу москвича, воспринявшего почести, которыми античная Эллада венчала своих героев.

Чемпионаты Европы и мира Струнников в отсутствие Матисена выиграл, победив на всех четырёх дистанциях.

1912 год и после 
В 1912 году администрация Московского первого Русского гимнастического общества «Сокол», за которое выступал Струнников, не нашла средств для посылки за границу своего представителя (согласно регламенту на чемпионате мира вместе с конькобежцем должны были присутствовать его официальный представитель и массажист), и Струнников в знак протеста покинул большой спорт.

В 1920—1930-е годы он работал тренером, затем — техником-конструктором в строительных организациях Москвы. Умер в 1940 году; похоронен на Донском кладбище Москвы.

Спортивные достижения

Рекорды 
В качестве рекордов России фиксировались только результаты, показанные на территории России. В таблице приведены также показанные за границей результаты, бывшие на тот момент абсолютно лучшими для конькобежцев России (выделены курсивом). Рекорды на дистанции 1000 м — неофициальные (официальная регистрация рекордов не велась).

    500 м       49,6               1909   Москва
                48,0         16.01.1910   Москва
                47,6               1910   Выборг
                47,2               1910   Москва
                47,0               1910   Москва
                45,1         11.02.1911   Кристиания
                46,0         31.12.1911   Москва
   1000 м     1.39,2               1910   Москва
              1.38,0          7.01.1911   Москва
   1500 м     2.33,6         20.02.1909   Санкт-Петербург
              2.30,0               1909   Санкт-Петербург
              2.23,8         12.02.1911   Кристиания
              2.29,4         31.12.1911   Москва
   5000 м     9.09,0         24.01.1909   Москва
              9.05,0         19.02.1909   Санкт-Петербург
              8.37,2  РМ      4.02.1911   Кристиания
 10 000 м    18.27,2          7.02.1909   Санкт-Петербург
             18.11,8         11.02.1911   Кристиания
             17.59,8         18.02.1911   Хамар, ЧЕ

Николай Струнников — единственный в истории России и СССР конькобежец, владевший абсолютно лучшими результатами страны на всех дистанциях классического многоборья.

Книги

Примечания

Литература, ссылки

Биографические материалы 
 
 Nikolay Strunnikov на SkateResults.com

Спортивные результаты 
 
 Общество нержавого конька — история и статистика конькобежного спорта

Конькобежцы по алфавиту
Конькобежцы России (по 1917)
Велогонщики России (по 1917)
Спортсмены нескольких видов спорта
Абсолютные чемпионы мира по конькобежному спорту
Абсолютные чемпионы Европы по конькобежному спорту
Похороненные на Донском кладбище